El Día Internacional por una Internet Segura (Safer Internet Day, en inglés) es una campaña internacional para llamar la atención sobre el "uso responsable, respetuoso, crítico y creativo" de la tecnología.  Se celebra el segundo martes de febrero de cada año. El lema de 2022 es "Juntos por una Internet mejor".

Originalmente Safer Internet Day, fue propuesto en 2004 por la Unión Europea dentro del proyecto SafeBorders y adoptado por la red Insafe. Desde entonces se ha extendido y actualmente se celebra en más de 100 países de todo el mundo, aunque ha pasado de celebrarse el primer martes de febrero de cada año, al segundo. Insafe es una red europea de centros que promueven una internet más segura, desde 2016 bautizada como Better Internet for Kids. 

El objetivo de esta fecha es promover y debatir sobre la necesidad de tener un Internet más seguro, sobre todo para las niñas, niños y adolescentes. Cada año desde la página oficial de este programa se propone un tema sobre el cual reflexionar bajo la idea de que “Juntos podemos hacer una Internet mejor”. Existe también un mapa que muestra todas las iniciativas a nivel mundial y permite registrar actividades propias. También ofrece recursos formativos para jóvenes y sus familias.

Lemas del Día Internacional de Internet Segura

Referencias

Enlaces externos 
 

Día Internacional
Internet en Europa